Gutenberg kan avse:

 777 Gutemberga – asteroid i huvudbältet
 Gutenberggalaxens nova – essäbok av Nina Burton, 2016
 Gutenberghus – tidigare namn på Egmont Media Group
 Project Gutenberg – projekt att göra böcoker med utgången upphovsrätt fritt tillgängliga på Internet

Personer

Johannes Gutenberg
 Johannes Gutenberg (1400–1468), tysk uppfinnare
 Gutenbergs Bibel – tryckt 1455

Personer med efternamnet
 Beno Gutenberg (1889–1960), tysk geofysiker
 Berl Gutenberg (1912–1979), svensk affärsman
 Karl-Theodor zu Guttenberg (född 1971), tysk politiker  (CSU)
 Steve Guttenberg (född 1958), amerikansk skådespelare

Geografi

Antarktis
 Gutenberg Glacier – glaciär i Östantarktis

Lichtenstein
 Burg Gutenberg – borg

Tyskland 

 Gutenberg, Sachsen-Anhalt , ort, 
 Gutenberg, Rheinland-Pfalz, kommun,

Österrike 

 Gutenberg (slott), Steiermark, Politischer Bezirk Weiz, 
 Gutenberg an der Raabklamm, kommun, Steiermark, Politischer Bezirk Weiz 

Robotskapade Österrikeförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn